Rtyně bezeichnet in Tschechien

Rtyně v Podkrkonoší (deutsch: Hertin), Stadt in Okres Trutnov
Rtyně nad Bílinou (deutsch: Hertine), Gemeinde im Okres Teplice
Rtyně (deutsch: Ertin), Ortsteil von Zaloňov, Okres Náchod